

Persone 
Enrico Martellini (1923-2008) – dirigente sportivo italiano
Gaspare Martellini (1785-1857) – pittore italiano
Nando Martellini (1921-2004) – giornalista e cronista radiofonico e televisivo

Altro
 Martellini – cognome italiano
Palazzo Martellini – edificio storico di Bibbiena, provincia di Arezzo
Palazzo Martellini-Rosselli del Turco – edificio storico di Firenze
Villa Martellini – edificio storico di Massarosa, provincia di Lucca